Die Primeira Divisão 1962/63 war die 29. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. Oktober 1962 und endete am 12. Mai 1963.

Benfica Lissabon wurde zum 12. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1962-63 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1962/63